Samia steht für:

 Samia (Name), arabisch-hebräischer weiblicher Vorname
 Sibylla Samia, Samische Sibylle
 Samia (Musikerin) (* 1996), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Samia, das Mädchen aus Samos, Werk des griechischen Komödiendichters Menander
 Samia (Gattung), eine Schmetterlingsgattung, der Pfauenspinner
 Saamia, ethnische Untergruppe der Luhya in Ostafrika

Samia (mit Schreibvarianten) ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Samia Location, administratives Gebiet im Busia District, Kenia
Orte:
 Samia (Indien), Ort im Bundesstaat Orissa, Indien
 Samia (Gorontalo), Ort in Provinz Gorontalo, Indonesien
 Samī‘ā, Ort im Buschehr (Provinz), Iran
 Samia (Madagaskar), Ort in Antananarivo (Provinz), Madagaskar
 Samia (Mosambik), Ort in Provinz Nampula, Mosambik
 Samia (Kebbi 1), Ort im Bundesstaat Kebbi, Nigeria
 Samia (Kebbi 2), Ort im Bundesstaat Kebbi, Nigeria
 Samia (Kebbi 3), Ort im Bundesstaat Kebbi, Nigeria
 Samia (Plateau 1), Ort im Bundesstaat Plateau, Nigeria
 Samia (Plateau 2), Ort im Bundesstaat Plateau, Nigeria
 Samia (Syrien), Ort in As-Suwaida (Gouvernement), Syrien
 Samia (Tschad), Ort im Region Tandjilé, Tschad
sowie:
 Samia (Komoren), Insel der Komoren, östlich von Mohéli
 Samia (Tschadsee), Insel im Tschadsee, Lac (Provinz), Nigeria
 Samia (Kenia), Hügelkette im Busia District (Kenia)
 Aïn Samia, Quelle im Libanon (Gebirge)